Cette page regroupe les statistiques individuelles en club des joueurs ayant porté le maillot du Montpellier Hérault rugby depuis l'accession à la première division professionnelle en 2003 (compétitions nationales et internationales). 

Les lignes surlignées en bleu clair indiquent les joueurs encore sous contrat avec le club 

(Tableau à jour au )

Records
Joueurs
Meilleur marqueur d'essais : Timoci Nagusa avec 81 essais (72 en Top 14, 8 en Champions Cup et 1 en Challenge Européen)

Plus grand nombre d'essais marqués sur une seule saison : Nemani Nadolo avec 25 essais (19 en Top 14 et 6 en Champions Cup)

Meilleur réalisateur : Benoit Paillaugue avec 983 points marqués (760 en Top 14, 125 en Champions Cup et 98 en Challenge Européen)

Meilleur réalisateur sur une saison : Martin Bustos Moyano avec 304 points (283 en Top 14 et 21 en Challenge Européen)

Plus grand nombre de matchs joués : Fulgence Ouedraogo avec 279 matchs (243 en Top 14, 21 en Champions Cup et 16 en Challenge Européen)

Plus grand nombre de titularisations : Fulgence Ouedraogo avec 247 titularisations (222 en Top 14, 14 en Champions Cup et 12 en Challenge Européen)

Plus grand nombre de minutes joués : Fulgence Ouedraogo avec 19730 minutes (17647 en Top 14, 1257 en Champions Cup et 906 en Challenge Européen)

Plus grand nombre de drops marqués : François Trinh-duc avec 29 drops

Plus grand nombre de cartons jaune reçu : Mamuka Gorgodze avec 22 cartons jaunes (20 en Top 14, 1 en Champions Cup et 1 en Challenge Européen)

Club
Meilleur affluence à domicile : 15674 spectateurs contre le RC Toulon le 

Plus grand nombre d'essais marqués sur une saison régulière en Top 14 : 99 (2017-2018).

Plus grand nombre d'essais marqués sur une saison complète en Top 14 : 104 (2017-2018).

Plus grand nombre de points marqués sur une saison régulière en Top 14 : 752 (2017-2018)

Nombre d'essais encaissés le plus faible sur une saison régulière en Top 14 : 36 (2011-2012)

Nombre de points encaissés le plus faible sur une saison régulière en Top 14 : 495 (2010-2011)

Plus grand nombre de victoires sur une saison régulière en Top 14 : 18 (2015-2016)

Nombre de défaite le plus faible lors d'une saison régulière en Top 14 : 8 (2015-2016)

Plus grand nombre de bonus offensif lors d'une saison régulière en Top 14 : 12 (2017-2018)

Plus grand nombre de bonus défensif lors d'une saison régulière en Top 14 : 7 (2013-2014)

Plus grand nombre de points au classement en Top 14 : 81 (2015-2016 et 2017-2018)

Notes et références 

Montpellier Hérault rugby